Çebi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Nur Çebi (* 1959) türkischer Sportfunktionär
 Burak Çebi (* 1985), türkischer Pianist
 Selçuk Çebi (* 1982), türkischer Ringer